Танковая бригада Северо-Кавказского фронта (Майкопская танковая бригада) — танковая бригада Северо-Кавказского фронта Красной армии ВС Союза ССР в годы Великой Отечественной войны. 

Бригада создана приказом Наркома Обороны Союза ССР. Участвовала в Битве за Кавказ.

История формирования 
Сформирована на базе Орловского бронетанкового училища им. Фрунзе. Из 2-го и 4-го батальонов училища были сформированы танковые батальоны. Мотострелковые батальоны формировались из курсантов мартовского и апрельского наборов. Командиром бригады был назначен начальник училища полковник Вармашкин С. П., комиссаром бригады стал комиссар училища — бригадный комиссар Куприн И. Т.. Первый отдельный курсантский стрелковый батальон был создан под командованием капитана Абрамовича, а второй курсантский мотострелковый батальон — под командованием майора Федоровича.
.

Хронология событий 
21 июля 1942 года училище провел 23-й выпуск 428 младших лейтенантов-танкистов. Последний выпуск в городе Майкоп.

25 июля — решением Военсовета Северо-Кавказского фронта из состава училища сформирована Майкопская танковая бригада.

26 июля — убытие на фронт в двух воинских поездах Майкопской отдельной танковой бригады; командир бригады — начальник училища полковник Вармашкин С. П. военком бригады — военком училища бригадный комиссар Куприн И. Т..

26 июля 1942 года курсантская танковая бригада была погружена в Майкопе в два воинских поезда и отправлена на передовую в Ростовскую область, где вступила в жестокие бои с немецко-фашистскими войсками.

28 июля — налёт вражеской авиации на первый воинский поезд бригады в пути следования. Из личного состава убито 4 человека, ранено 43 человека. В числе тяжёлораненых бригадный комиссар Куприн, Иван Тихонович. Бригада высадилась на ст. Шкуринской.

29 июля — первый встречный бой бригады с немецко-фашистскими войсками под Бирючим у реки Кагальник . Проведено 12 танковых атак и контратак, атакой мотострелкового батальона отбита у немцев важная тактическая высота, танковой атакой разгромлена колонна немецко-фашистских войск при стремлении охватить левый фланг.

2 — 3 августа — участие бригады в составе 17-го казачьего кавкорпуса в бою под Кущевской. 

9 августа — отход личного состава училища из г. Майкопа через Туапсе в г. Сухуми под командованием зам. нач. училища полковника И. П. Корткова.

7 — 8 августа — отличное выполнение бригадой задания командования по выполнению марш-манёвра из-под Ново-Титаровской (севернее Краснодара) в Кужорскую (воcточные подступы к г. Майкоп).

9 августа — танковый бой бригады в Кужорской и отход с боем на станицу Тульскую через Майкоп.

10 — 11 августа — марш-маневр бригады по горно-лесистой местности из Тульской в 1-ю Кубанскую. Задание командования выполнено точно в заданный срок.

10 — 12 августа — бои отдельного курсантского отряда под командованием капитана Абрамовича у пос. Октябрьский (7 км юго-западнее города Майкопа).

12 августа — атака и разгром немецкой мото-механизированной колонны из 250 машин бригадой в Тверской, следующей из Белореченской на юг для захвата горных перевалов, ведущих на Туапсе.

15 августа — бой отряда курсантов капитана Абрамовича в Апшеронской.

22 августа — прибытие бригады, за исключением мотострелкового батальона майора Федоровича, в место сосредоточения всего училища — г. Сухуми; с 15 августа непрерывные налёты и бомбежки г. Сухуми немецкой авиацией, ранен сержант Федюкин.

21 — 25 августа — бой отряда капитана Абрамовича в горах у пос. Церковный (юго-вост. Нефтегорска).

22 — 23 августа — бой танковой группы под командованием капитана Бурдона из состава танковой бригады инженер-капитана Бурдона у станицы Нижне-Баканской и на Мефодиевском перевале (сев.-вост. подступы к Новороссийску).

24 августа — передислокация училища в двух воинских поездах из г. Сухуми в г. Шамхор.

28 августа — прибытие воинских поездов училища на ст. Далляр.

30 августа — начало занятий на ст. Далляр.

31 августа — зачтение приказа Военсовета Северо-Кавказского фронта о награждении за боевые отличия 59 человек из личного состава танковой бригады.

20 декабря 1942 года — прибытие с фронта в училище пос. Дегтярка Свердловской области мотострелкового батальона Майкопской танковой бригады.

В составе Северо-Кавказского фронта участвовала в Битве за Кавказ, в том числе Армавиро-Майкопской оборонительной операции, обороне дальних подступов к Туапсе. Под станицей Кущёвской на несколько дней задержала продвижение немецко-фашистских войск, неоднократно нанося контрудары, и сама понеся значительные потери. Станица несколько раз переходила из рук в руки.

Воевала в составе Приморской группы Северо-Кавказского фронта.

Действовала совместно с 13-й Кубанской Казачьей дивизией. 2 августа 1942 года штурмовала станицу Кущёвская. 5 раз ходила в атаку и к середине дня ворвалась в станицу 4 танками. В этот день бригада потеряла 80 человек и три Т-34 и четыре БТ-7. К 9 августа осталось всего 3 исправных Т-34. Не имея ни с кем связи 9 августа 1942 года бригада заняла оборону в районе ст. Кужорская. Отбила несколько сильных атак противника, но была обойдена с флангов. К исходу дня отошла от Майкопа на соединение с 17-м казачьим кавалерийским корпусом.

Состав 
К концу июля 1942 имела 14 Т-34, 4 Т-60, 9 БТ.

Подчинение 
В составе Действующей армии: с 24 июля по 30 августа 1942 года.
«В составе войск Приморской группы действовала Майкопская танковая бригада, приданная 17-му кавалерийскому корпусу…» (Гречко А. А. Битва за Кавказ. — М.: Военное издательство, 1967. — С. 71).

Расформирование 
Обращена на укомплектование Орловского бронетанкового училища им. Фрунзе

Командный состав бригады 
Командир бригады
 Вармашкин, Сергей Петрович, весь период существования, полковник — начальник Орловского бронетанкового училища
Заместитель командира бригады по строевой части
 Гресик, Иван Иванович, подполковник
 Начальники штаба бригады
 Гресик, Иван Иванович, подполковник
 Военные комиссары бригады
 Куприн, Иван Тихонович, бригадный комиссар (тяжело ранен 28.07.1942 при налете на воинский поезд бригады)
 Мжачих, Пётр Григорьевич, батальонный комиссар
Начальник политотдела
 и. о. Ружанский Юрий Семенович

Отличившиеся воины 
Из состава бригады было награждено: орденом Ленина — 5 человек, орденом Красного Знамени — 29 человек, орденом Красной Звезды — 29 человек, медалью «За отвагу» — 30 человек, медалью «За боевые заслуги» — 27 человек. Все воины бригады награждены медалью «За оборону Кавказа». За участие бригады в составе 17-го казачьего кавкорпуса в бою под Кущевской... За победоносную атаку личный состав бригады получил от Командующего войсками Северо-Кавказским фронтом Маршала Советского Союза С. М. Будённого и Члена Военсовета Л. М. Кагановича благодарность.

В составе бригады воевали будущие Герои Советского Союза:
 Неживенко, Павел Гурьевич — командир танка.
 Кутенко, Николай Васильевич — наводчик орудия танка.
 Юдин, Николай Лукьянович — наводчик орудия танка.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Майкопская бригада на сайте «Танковый фронт».
 Майкопская танковая бригада.
 Майкопская тбр.
 Орловская танковая бригада в Кущёвкой атаке.

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году